A metamorfózis latin közvetítéssel a görög nyelvből (μεταμόρφωσις (μετα-, meta-, változás + μορφή, morfé, forma) átvett szavunk. Jelentése: átalakulás egyik formából a másikba, átváltozás, alakváltoztatás, formaváltoztatás. 

A görög–római mitológiában a csodálatos átváltozásokat, mint amilyen az ember madárrá vagy fává válása, nevezték metamorfózisnak.
Tudományos szakszövegekben ezeken az általános jelentéseken túl tudományágankénti sajátos jelentésben használatos. 

Művek címében a metamorfózisnak egyéb nyelvekben használatos alakjai is előfordulnak: pl. Metamorphosen, Metamorphosis stb.

Vallás
 Jézus metamorfózisa, Krisztus színeváltozása

Festészet és grafika
 Metamorfózis-variációk, Korniss Dezső kompozíciói
 Metamorphosis, Escher fametszete (1937)
 Metamorfózis, Nyáry Éva festménye (1992)

Zeneművek
 Metamorphoseon Modi XII, Ottorino Respighitől (1930)
 Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber, Paul Hindemith zenekari műve (1943)
 Metamorphosen für 23 Solostreicher, Richard Strausstól (1945)
 Sechs Metamorphosen nach Ovid, Benjamin Britten szóló oboára írott műve (1951)
 Metamorfózis I – II., Omega együttes (1978)

Irodalmi művek
 Metamorphoses, Publius Ovidius Naso Átváltozások címen is ismert főműve, a görög és római átváltozásmítoszok sorozata
 Metamorphoses, Apuleius Aranyszamár címmel ismert műve
 Metamorphose der Pflanzen, Johann Wolfgang von Goethe A növények alakváltozása című botanikai dolgozata 
 The Metamorphosis, Franz Kafka Átváltozás című művének egyik angol címe, német eredetiben: Die Verwandlung

Tudományos szakszó
 metamorfózis, kőzettani szakszó a szilárd fázisú átkristályosodásra
 metamorfózis, zoológiai szakszó a petéből kikelő egyednek egy vagy több lárvaállapoton át történő fejlődésére, illetve a teljes átalakulás során a lárva imágóvá alakulására
 metamorfózis, fejlődésbiológiai szakszó a szervek átalakulására
 metamorfózis, pszichológiai szakszó a személyiség patológiás átalakulására
 metamorfózis, történelemtudományi szakszó a társadalmi berendezkedés alapvető átalakulására

Televíziós sorozat és film
 Metamorphosis, az Odaát televíziós sorozat egyik epizódja
 Metamorfózis 1992-ben bemutatott amerikai sci-fi
 Metamorfózis 2006-ban bemutatott magyar-német-angol-osztrák horrorisztikus film, rendezője Hódi Jenő

Album
 Metamorphosis, a Papa Roach együttes egy albuma
 Metamorphosis, a Hilary Duff együttes egy albuma
 Metamorphosis, egy The Rolling Stones album
 Metamorphosen, a Branford Marsalis Quartet egy albuma
 Métamorphoses, Jean-Michel Jarre 2000-ben megjelent albuma
 Metamorphosis, az Anti Fitness Club albuma

Jegyzetek